Charlottenlund Travbane er en travbane nord for København. Banen blev grundlagt som Charlottenlund Traverbane i 1891 og er derved Nordens ældste travbane. Travbanen blev etableret af Det Danske Travselskab, der fortsat ejer banen. De oprindelige bygninger er tegnet af arkitekt Gotfred Tvede. Senere bygninger er tilføjet af Georg Wittrock.

På banen afvikles travløb, herunder Dansk Trav Derby. Udover afvikling af travløb, har travbanen en række andre arrangementer, herunder loppemarked m.v. Travbanen omkranser en større græsplæne, der i dag benyttes til driving range for golfspillere.
 
Ved travbanen ligger to restauranter; Restaurant Grand B og Restaurant Skjoldgården samt Staldcafeen.

Trænerchampionater 
Vinderen af trænerchampionatet er den kusk med flest sejre på et kalenderår.

I populærkultur 
Charlottenlund Travbane har været brugt som lokation i følgende film:
 Odds 777 (1932)
 Moster fra Mols (1943)
 De røde heste - 1950 (1950)
 Der var engang en gade (1957)
 De røde heste (1968)
 Olsen-bandens store kup (1972)
 Nitten røde roser (1974)
 Kampen om den røde ko (1987)
 Tarok (2013)

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Lunden (Charlottenlund travbane)
 Lokalhistorisk arkiv Gentofte om Charlottenlund Travbane

Travbane
Travbaner i Danmark
Etableret i 1891